Агентство по регулированию ядерной и радиологической Деятельности Азербайджана () — орган центральной исполнительной власти Азербайджана, участвующий в обеспечении ядерной и радиационной безопасности населения и территорий.

Функции 
Участвует в разработке государственной политики в сфере регулирования ядерной и радиологической деятельности, обеспечивающий осуществление этой политики и государственный надзор в данной области. 

Агентство создано 24 апреля 2008 года.

Основными направлениями деятельности Агентства являются:
 участие в разработке единой государственной политики регулирования ядерной и радиологической деятельности, и обеспечении осуществления этой политики
 установление механизмов регулирования безопасности ядерной и радиологической деятельности
 надзор над осуществлением ядерной и радиологической деятельности и обеспечением радиационной безопасности
 принятие соответствующих мер против выявленных нарушений в данной сфере 
 контроль соблюдения норм и правил обеспечения ядерной и радиационной безопасности
 обеспечение радиационной безопасности на предприятиях и организациях, деятельность которых связана с использованием радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения, а также на территориях, где ведется радиационный контроль

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

ЯРД